Macaria är ett släkte av fjärilar som beskrevs av John Curtis 1826. Macaria ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mätare